Ламей, Август (; 1816—1896) — баденский политик.
 Ламей-гомпа — дворец в районе Бумтанг в Бутане.